Nelson, angol és portugál nyelvterületen elterjedt férfiutónév
 Nelson, angol családnév
 Nelson, a Christophe Bertschy által írt francia képregény
 Nelson egy észak amerikai (USA) rock együttes
 Nelson egy kelet magyarországi rock együttes

Földrajz
 Nelson város Új-Zélandon.
 Nelson város Brit Columbiában
 Nelson város Angliában, Lancashire megyében
 Nelson város az USA Nebraska államában, Nuckolls megye székhelye
 Nelson település az USA Oregon államában
 Nelson a kanadai Hudson-öbölbe ömlő folyó

Hadihajók
 HMS Nelson (egyértelműsítő lap)

egyéb
 Grelling–Nelson-paradoxon logikai-filozófiai problémaleírás. Leonard Nelson német matematikus, filozófus nevéhez fűződik